Мірава́ль-Кабарде́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 130 км на захід від Монпельє, 19 км на північ від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Руссійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Міраваль-Кабардес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од